Werkspoorbrug (Amsterdam-Rijnkanaal), spoorbrug in Utrecht over het Amsterdam-Rijnkanaal
Werkspoorbrug (Oostenburg), oude brug in Amsterdam, op eiland Oostenburg
Werkspoorhavenbrug, beweegbare brug in Utrecht tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Werkspoorhaven